Termenul „Hanau” se poate referi la:

Hanau oraș din landul Hessa, Germania
Familia von Hannau, familie nobiliară din comitatul Hanau, Germania
Peter Hanau (* 1935), profesor universitar și jurist german